Амга́ () — топоним:

Россия 
 Амга — река в Якутии, левый приток Алдана.
 Амга — село, административный центр Амгинского улуса Якутии.
 «Амга» — автодорога республиканского значения в Якутии.
 Верхняя Амга — село в Алданском районе Якутии.
 Амга — железнодорожная станция Амуро-Якутской магистрали, находящаяся неподалёку от села Верхняя Амга.

Грузия 
 Амга — село в Душетском муниципалитете Грузии.